Гу́дридж () :

Фамилия 
 Гудридж, Гари (род. 1966) — профессиональный кикбоксер и боец смешанного стиля.
 Гудридж, Сара (1788—1853) — американская художница.
 Гудридж, Элизабет (1798—1882) — американская художница, младшая сестра Сары Гудридж.

Топоним 
 Гудридж — город в округе Пеннингтон, штат Миннесота, США.
 Гудридж — тауншип в округе Пеннингтон, Миннесота, США.

См. также 
 Гудрид
 Гудрич